«Конец дня» () — американский пост-апокалиптический боевик режиссёра Уильяма Кауфмана, Исполнитель главной роли, Джонни Стронг, также выступил в качестве композитора и продюсера. Премьера состоялась на Международном кинофестивале в Далласе в апреле 2016 года. Компания Vertical Entertainment выпустила его в кинотеатрах США 26 августа 2016 года.

Слоган фильма — «Апокалипсис был только началом» (англ. «The apocalypse was just the beginning»).

Сюжет 
Спустя много лет после того, как таинственный вирус превратил большую часть человечества в кровожадных существ, бродяга Томас Рорк натыкается на группу выживших в заброшенном полицейском участке. Он неохотно соглашается помочь им отыскать некое Убежище, ставшее последней надеждой людей на выживание. По пути им придётся столкнуться не только с заражёнными, но и с бандами мародёров. У самого же Рорка личные счёты с вожаком заражённых.

В ролях 

{{ВРолях|Джонни Стронг||Томас Рорк|}}

 Художественные особенности 
Существа в фильме напоминают таковых из «Я — легенда»: они очень быстро передвигаются, питаются людьми и боятся солнечного света. И у тех, и у других есть лидер, именуемый словом «Альфа».

 Производство и выпуск 
Съёмки проходили с конца июля до середины августа 2015 года. Сцены в полицейском участке снимали в муниципальном здании Далласа по улице 106 South Harwood, в котором в 60-е годы находился полицейский участок, и на выходе из которого в 1963 был застрелен Ли Харви Освальд. Съёмки осложнялись тем, что в помещениях здания не было кондиционера, а температура достигала 110 °F.

Премьера состоялась 15 апреля 2016 года на Международном кинофестивале в Далласе, штат Техас.

 Критика 
 Майкл Клаг, рецензент с сайта horrorfreaknews.com:«Конец дня» — это копия «Воина дороги» (если не вообще всей трилогии «Безумного Макса») с подтекстом из «28 дней спустя». Это не оригинально. Фильм не изобретателен, но может впечатлить по своим техническим параметрам.''

Примечания

Ссылки 

Постапокалиптические фильмы
Фильмы США 2016 года
Фильмы-боевики США
Фильмы 2016 года
Независимые фильмы США
Фильмы Уильяма Кауфмана